Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robbie Koenig e Oleg Ogorodov che hanno battuto in finale Dave Randall e Chris Woodruff 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Andrew Kratzmann /  Jack Waite (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  Stephen Noteboom (quarti di finale)

 Dave Randall /  Chris Woodruff (finale)
 Tom Kempers /  Tom Nijssen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1996